|-
| 150201 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150202 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150203 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150204 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150205 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150206 ||  || 17 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 150207 - ||  || 18 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150208 - ||  || 26 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150209 - ||  || 28 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150210 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150211 - ||  || 19 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150212 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150213 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150214 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150215 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150216 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150217 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150218 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150219 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150220 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150221 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150222 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150223 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150224 - ||  || 19 octombrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 150225 - ||  || 28 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 150226 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150227 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150228 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 150229 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150230 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150231 - ||  || 23 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150232 - ||  || 7 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 150233 - ||  || 10 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150234 - ||  || 15 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 150235 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150236 - ||  || 10 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150237 - ||  || 11 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150238 - ||  || 23 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 150239 - ||  || 7 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150240 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150241 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150242 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150243 - ||  || 7 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150244 - ||  || 9 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150245 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150246 - ||  || 6 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150247 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150248 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150249 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150250 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150251 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150252 - ||  || 11 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150253 - ||  || 8 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150254 - ||  || 14 iunie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150255 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150256 - ||  || 3 august 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150257 - ||  || 3 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150258 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150259 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150260 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150261 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150262 - ||  || 13 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150263 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150264 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150265 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150266 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150267 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150268 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150269 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150270 - ||  || 14 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150271 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150272 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150273 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 150274 - || 1999 SS || 16 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150275 - ||  || 14 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 150276 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 150277 - ||  || 3 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150278 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150279 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150280 - ||  || 6 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150281 - ||  || 6 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150282 - ||  || 10 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150283 - ||  || 12 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150284 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150285 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150286 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150287 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150288 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150289 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150290 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150291 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150292 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150293 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150294 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150295 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150296 - ||  || 13 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150297 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150298 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150299 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150300 - ||  || 3 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-